gerencsér, mesterség, fazekas
Gerencsér, régi magyar családnév
Földrajz
Gerencsér, község a Nagyszombati járásban
Nyitragerencsér, község a Nyitrai járásban
Gerencsérvár, Vértes hegységben fekvő egyik vár